Rosenfeld (littéralement, champ de roses) est un patronyme d'origine germanique, également porté par de nombreuses familles d'origine ashkénaze.

Patronyme 

 Albert Rosenfeld (1885-1970), joueur australien de rugby ;
 Alexandra Rosenfeld (1986-), élue Miss France 2006, Miss Europe 2007 ;
 Bella Rosenfeld Chagall (1895-1944), écrivain et romancière, épouse de Marc Chagall ;
 Boris Rosenfeld (1917-2008), mathématicien russe ;
 Eva Rosenfeld (1892-1977), psychanalyste austro-britannique ;
 Fanny Rosenfeld (1904-1969), athlète canadienne ;
 Gavriel David Rosenfeld (1967-), historien et universitaire américain ;
 Herbert Rosenfeld (1910-1986), psychanalyste kleinien ;
 Irene Rosenfeld (1953-), femme d'affaire américaine, PDG du groupe agroalimentaire Mondelez ;
 Jakob Rosenfeld (1903-1952), aussi connu sous le nom de Général Luo, médecin autrichien juif qui émigra en Chine pour fuir les persécutions et devint ministre de la Santé dans le gouvernement communiste de Mao Zedong en 1947 ;
 Jean-Michel Rosenfeld (1934-2023), homme politique français ;
 Léon Rosenfeld (1904-1974), physicien théoricien belge ; 
 Lotty Rosenfeld (1943-2020), artiste chilienne ; 
 Louis Rosenfeld (1965-), scientifique de l’information, consultant et auteur américain ;
 Paul Rosenfeld (1890-1946), journaliste et critique musical américain.
 Semion Rosenfeld (1922-2019), israélien d'origine ukrainienne, le dernier survivant connu du Camp d'extermination de Sobibor.

Toponyme 

 Rosenfeld, ville d'Allemagne.

Cinéma 
 Le patronyme Rosenfeld est repris par Gérard Oury dans le film "les aventures de Rabbi Jacob ", au même titre que Levy, et Rosenblum, sur les commerces de la Rue des Rosiers, lorsque le faux Rabbi Jacob, alias Louis de Funès, fait un discours depuis le toit ouvrant du taxi, en fait c'est un grand moment d'autodérision et d'humour juif, entrepris par Gérard Oury et Popeck.

Voir aussi 
 Ben Rosenfield (1992-), acteur et musicien américain.
Patronyme juif